Hrvatska
 Donja Bukovica (Nova Bukovica), naselje u općini Nova Bukovica

BiH
 Donja Bukovica (Jajce, BiH), bivše samostalno naselje u općini Jajce
 Donja Bukovica (Maglaj, BiH), naselje u općini Maglaj

Crna Gora:
 Donja Bukovica (Šavnik, Crna Gora), naselje u općini Šavnik